kanton Beauvais-Nord-Est
 kanton Beauvais-Sud-Ouest
 kanton Beauvais-Nord-Ouest